

Cinema 
Rosen – cortometraggio del 1908 diretto da Viggo Larsen
Rosen – film del 1984 diretto da Staffan Hildebrand

Medicina
Nevralgia di Rosen
Sindrome di Rosen

Persone
 Anton Rosen – architetto danese
 Bjarne Rosén – calciatore norvegese
 Charles Rosen – pianista, musicologo e scrittore statunitense
 Daphne Rosen – attrice pornografica israeliana naturalizzata statunitense
 Kenneth Rosén – allenatore di calcio e calciatore svedese
 Kjell Rosén – calciatore svedese
 Magnus Rosén – musicista svedese
 Mikael Rosén – ex calciatore svedese
 Nathan Rosen – fisico statunitense naturalizzato israeliano
 Nils Rosén – calciatore svedese
 Sven Rosén – ginnasta svedese
 Zvi Rosen – ex calciatore israeliano

Altro 
 Campo di concentramento di Gross-Rosen
 Paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen